Le Pallada, en russe : Паллада, nom porté par différents navires russes et un patriarche d'Alexandrie, il doit son nom à l'épiclèse de la déesse de la mythologie grecque Athéna.

Marine impériale de Russie 
Pallada : frégate de la Marine impériale de Russie dans les années 1852-1855. Placée sous le commandement du capitaine Ivan Semyonovitch Unkovsky sur ordre de l'amiral Ievfimy Vassilievitch Poutiatine, cette frégate remplit une mission diplomatique. Le Pallada largua les amarres à Kronstadt, emprunta l'Océan Indien, le Pacifique, longea les côtes du Japon et jeta l'ancre dans le port de Nagasaki. L'écrivain Ivan Alexandrovitch Gontcharov (1812-1891) prit part à cette expédition et au cours de son voyage il rédigea un Journal de Voyage. Cet ouvrage fut à l'origine du roman Frégate Pallada;
 Pallada : Croiseur auxiliaire de la Marine impériale de Russie, il prit part à la bataille de la mer Jaune le . Sabordé à  Port-Arthur le croiseur fut renfloué par les Japonais et affecté dans la Marine impériale du Japon il navigua sous le nom de Tsuguru;
Pallada : Croiseur lourd de la Marine impériale de Russie, il prit part à la Première Guerre mondiale. Le  il fut torpillé par le sous-marin allemand U-26 à l'entrée du Golfe de Finlande, le croiseur coula avec l'ensemble de son équipage;

Marine soviétique et Marine russe 

Pallada : trois-mâts carrés à coque en acier construit en 1989. Il servit dans la Marine soviétique. De nos jours voilier école, il est en service dans la Marine russe.

Personnalité 
Pallada Gerasim :  1688-1710) Patriarche de la ville d'Alexandrie, il séjourna en Italie où il étudia l'hébreu.